Месснер — фамилия. Известные носители:

 Месснер, Александр Яковлевич (1874—1919) — российский генерал-майор, участник Белого движения.
 Месснер, Вилим (1904—1988) — югославский легкоатлет.
 Месснер, Джонни (род. 1970) — американский актёр.
 
 Месснер, Збигнев (род. 1929) — польский государственный деятель.
 Месснер, Павел Валерианович (1931—2005) — советский и российский пианист и музыкальный педагог.
 Месснер, Райнхольд (род. 1944) — итальянский альпинист, первым покоривший все «восьмитысячники» мира.
 Месснер, Тэмми Фэй (1942—2007) — американская телеведущая, христианская певица.
 Месснер, Хайнрих (род. 1939) — австрийский горнолыжник, призёр двух Олимпиад.